

Astronomia
 10205 Pokorný – asteroide della fascia principale

Persone
 František Xaver Pokorný – cestista cecoslovacco
 Jiří Pokorný – ex pistard ceco
 Lukáš Pokorný – calciatore ceco
 Peter Pokorný – calciatore slovacco
 Petr Pokorný – teologo, biblista e grecista ceco
 Vladimír Pokorný – calciatore ceco
 Vlastimil Pokorný – calciatore cecoslovacco